Виља лас Росас има више значења:

 Виља лас Росас (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља лас Росас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља лас Росас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља лас Росас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику